La primera temporada de la versión italiana de The Voice of Italy comenzó a emitirse el 7 de marzo de 2013 por Rai 2 y finalizó el 30 de mayo de 2013. El programa es conducido por Fabio Troiano y Carolina Di Domenico, por otro lado están los jueces Noemi, Piero Pelù, Riccardo Cocciante y Raffaella Carrà.

Producción

Spot 
La publicidad del programa fueron transmitidas desde el mes de enero de 2013. El 29 de enero de 2013 se hizo transmitió el tráiler en la que participan los cuatro entrenadores. El spot fue producido y dirigido por Gaetano Morbioli y en él se podía observar a Pelù con guitarra, Riccardo Cocciante piano, Noemi en la batería y Raffaella Carra con un micrófono; la voz de fondo es Roberto Pedicini .

Hasta el 6 de febrero de 2013 se han realizado cuatro spots protagonizadas por cada entrenador; el primero en ser transmitido es el de Noemi. Dirigida de nuevo por Gaetano Morbioli y la voz de los comerciales es de Roberto Pedicini.

El 12 de febrero de 2013, un nuevo spot se emite en Rai 1 durante la primera noche de la 63ª edición del Festival de Sanremo; en este lugar se ve escenas de promo anterior y las primeras declaraciones del entrenador. El 27 de febrero de 2013 se emite un nuevo spot donde hay partes del spot anterior con algunas frases y los entrenadores sentados en las sillas con el botón "I Want You".

Desde que el programa se transmite lugar semanalmente en las apuestas.

Jurado 

Los entrenadores que participan en esta primera edición son: Piero Pelù, Raffaella Carrà, Riccardo Cocciante y Noemi. 

El conductor fue oficializado a través de un vídeo de presentación de la página web oficial y es el actor Fabio Troiano. Luego se confirmó que la co-animadora sería Carolina Di Domenico.

Equipos 
  Equipo de Raffaella Carrà
  Equipo de Noemi
  Equipo de Piero Pelù
  Equipo de Riccardo Cocciante

Referencias

Etapas 
Para este concurso de canto se manejan tres importantes etapas con las cuales se busca y formando y puliendo la que será la mejor voz del país

Etapa 1: Audiciones a ciegas 

Simbología
  – Preparador pulsa el botón "QUIERO TU VOZ"
  – Artista eliminado porque ningún preparador pulsó el botón "QUIERO TU VOZ"
  – Artista es elegido para unirse al equipo de este preparador
  – Artista elige al equipo de este preparador

Programa 1 
El primer programa de audiciones a ciegas fue estrenado y emitido el 7 de marzo de 2013. En su estreno los 4 entrenadores cantaron Viva la vida de Coldplay.

Programa 2 
El segundo programa de audiciones a ciegas fue estrenado y emitido el 14 de marzo de 2013.

Programa 3 
El tercer programa de audiciones a ciegas fue estrenado y emitido el 21 de marzo de 2013.

Programa 4 
El cuarto programa de audiciones a ciegas fue estrenado y emitido el 28 de marzo de 2013.

Etapa 2: Las batallas 
Durante Las batallas, cada entrenador es apoyado por una estrella invitada, que ayudará a los competidores del equipo en el que está asociado, en la preparación de los retos. Los cuatro entrenadores especiales son: Gianni Morandi para Raffaella Carrà, Mario Biondi para Noemi, Loredana Bertè para Piero Pelù, y Elio e le Storie Tese para J-Ax.

  Vencedor de la batalla.
  Artista eliminado.

Programa 5 
El quinto programa, esta vez de las batallas fue estrenado y emitido el 4 de abril de 2013.

Programa 6 
El sexto programa, esta vez de las batallas fue estrenado y emitido el 11 de abril de 2013.

Programa 7 
El séptimo programa, esta vez de las batallas fue estrenado y emitido el 18 de abril de 2013.

Etapa 4: Shows en vivo 

  Concursante salvado por votación del público.
  Concursante salvado por el entrenador.
  Concursante eliminado.

Programa 8 
El octavo programa, esta vez Shows en vivo fue estrenado y emitido el 25 de abril de 2013. Compiten 4 participantes de un mismo equipo, uno del cual es salvado por votación del público, otro por el propio entrenador y los dos restantes son eliminados.

Programa 9 
El noveno programa, esta vez Shows en vivo fue estrenado y emitido el 2 de mayo de 2013. Compiten 4 participantes de un mismo equipo, uno del cual es salvado por votación del público, otro por el propio entrenador y los dos restantes son eliminados.

Programa 10 
El décimo programa, esta vez Shows en vivo fue estrenado y emitido el 9 de mayo de 2013. Compiten 4 participantes de un mismo equipo, dos de los cuales son salvados por votación del público, uno por el propio entrenador y el otro restante es eliminado.

Programa 11 
El undécimo programa, esta vez Shows en vivo fue estrenado y emitido el 16 de mayo de 2013. Compiten 3 participantes de un mismo equipo, uno del cual es salvado por votación del público, uno por el propio entrenador y el otro restante es eliminado.

Semifinal 
La semifinal fue transmitido el 23 de mayo de 2013. Dos participantes de cada equipo competirán y el que obtenga la mayor puntuación sumando los porcentajes de votación del público y entrenadores pasara a la siguiente fase.

 – Ganador.
 – Eliminado.

Final 
El final se emitió el 30 de mayo de 2013.

Primera fase 
En la primera fase los participantes tienen que realizar 3 actuaciones; la primera es cantar una canción a elección libre, la segunda es cantar una canción con su entrenador y la última es cantar una canción que haya sido interpretada por ellos mismos anteriormente. El participante con menos votos del público ocupara el cuarto lugar.

  – Participante que pasa a la siguiente fase.
  – Cuarto lugar.

Segunda fase 
En la segunda fase los participantes tienen que cantar una canción que hayan interpretado en las audiciones ciegas.

  – Participante que pasa a la siguiente fase.
  – tercer lugar.

Tercera fase 
En la tercera fase los participantes tienen que cantar una canción que hayan interpretado en los Shows en vivo.

  – Ganador/a.
  – sub-campeón.

Audiencias

Referencias

Enlaces externos 
 Sitio web oficial del programa
 Facebook oficial.
 Twitter oficial.
 Instagram oficial.

The Voice of Italy
Programas de televisión iniciados en 2013
Programas de televisión de Italia
Programas de televisión en italiano
Programas de televisión finalizados en 2013